Amalfi (Antioquia), een gemeente in Colombia
 Amalfi (Hooverphonic), een single uit 2013
 Amalfi (Italië), een stad in Italië
 Republiek Amalfi, een voormalige maritieme republiek in Italië